El término Budge puede referirse a:

Personas 

 Agustín Edwards Budge, un empresario chileno.
 Budge Patty, otro jugador de tenis estadounidense.
 Don Budge, un jugador de tenis estadounidense.
 Ernest Wallis Budge, un egiptólogo inglés.

Lugares 

 Ingeniero Budge, una localidad argentina.
 Estación Ingeniero Budge, una estación ferroviaria argentina.